peut désigner :
 le titre original de La Ligue des gentlemen extraordinaires, série de bande dessinée écrite par Alan Moore ;
 le titre original de l’adaptation cinématographique de cette bande dessinée, réalisée par Stephen Norrington en 2003, avec notamment Sean Connery.

Voir aussi